Nicole Feidt (1936-), est une femme politique française.
Claude Feidt (1936-), archevêque émérite d'Aix-en-Provence et Arles.

Feidt